Malaysias Grand Prix 2017 (officielt navn: 2017 Formula 1 Petronas Malaysia Grand Prix) var et Formel 1-løb som blev afholdt 1. oktober 2017 på Sepang International Circuit udenfor Kuala Lumpur i Malaysia. Det var det femtende løb i Formel 1-sæsonen 2017 og 19. gang at Malaysias Grand Prix blev arrangeret. Dette var også det sidste Malaysias Grand Prix, eftersom løbet ikke har kontrakt for Formel 1-sæsonen 2018.

Løbet blev vundet af Max Verstappen fra Red Bull, mens andenpladsen gik til Lewis Hamilton fra Mercedes og tredjepladsen gik til Red Bulls Daniel Ricciardo.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
 - Sebastian Vettel fik ikke sat en tid i Q1, men fik tilladelse fra løbsledelsen til at starte i løbet.
 - Kimi Räikkönen kom ikke til startgriden på grund af et problem med motorenheden.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Malaysias Grand Prix
Formel 1 2017